Ел Салтито има више значења:

 Ел Салтито (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Салтито (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Салтито (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Салтито (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Салтито (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Салтито (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Салтито (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Салтито (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Салтито, Ел Ембаркадеро дел Салтито (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Салтито (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Салтито (Уехукиља ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Салтито (Охуелос де Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Салтито (Сан Мартин де лас Пирамидес), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Салтито (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Салтито (Антигво Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Салтито (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику